Cet article contient une liste des plus grandes villes du Timor oriental.

Source

Voir aussi

Liens externes 
 Direction Nationale des Statistiques 
 Mongabay
 Population Statistics
 City Population

Timor oriental
Liste en rapport avec le Timor oriental